Мамани — фамилия.

Известные носители 
 Абдулай Мамани (1932—1933) — нигерский писатель и профсоюзный деятель.
 Алекс Диас Мамани — посол Боливии в России (2015—2018).
 Роберто Мамани (род. 1962) — боливийский художник.
 Фернандо Уанакуни Мамани (род. 1966) — боливийский юрист и политик.